Sezóna 2022/2023 je 48. sezónou nejvyšší švédské ligy ledního hokeje. Základní část začala 17. září 2022, skončila 9. března 2023, kdy začne playoff a baráž o udržení

Týmy

Tabulka základní části

Hráčské statistiky

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- 
|1.|| Antti Suomela || IK Oskarshamn || 51 || 37 || 29 || 66 || 45 || +20
|- 
|2.|| Patrik Karlkvist || IK Oskarshamn || 52 || 23 || 38 || 61 || 14 || +11
|- 
|3.|| Adam Tambellini || Rögle BK || 49 || 23 || 23 || 46 || 14 || -14
|- 
|4.|| Jonathan Pudas || Skellefteå AIK || 50 || 11 || 34 || 45 || 28 || +12
|- 
|5.|| Oscar Möller || Skellefteå AIK || 48 || 23 || 21 || 44 || 10 || +19
|- 
|6.|| Jiří Smejkal || IK Oskarshamn || 49 || 23 || 20 || 43 || 30 || +3
|- 
|7.|| André Petersson || HV71 || 47 || 21 || 21 || 42 || 16 || +3
|- 
|8.|| Ahti Oksanen || IK Oskarshamn || 52 || 20 || 22 || 42 || 10 || +17
|-
|9.|| Jonathan Dahlén || Timrå IK || 52 || 20 || 22 || 42 || 20 || +8
|- 
|10.|| Rodrigo Abols || Örebro HK || 51 || 19 || 22 || 41 || 12 || -2
|}

Hodnocení brankářů 
Toto je konečné pořadí nejlepších pěti brankářů seřazených podle průměru obdržených branek na zápas. Odchytaných minimálně 40% odehraných minut jejich týmu.

Play-off

Pavouk

Předkolo

IK Oskarshamn (7.) — Luleå HF (10.) 

Konečný stav série 2:1 na zápasy pro Luleå HF.

Leksands IF (8.) — Rögle BK (9.) 

Konečný stav série 2:1 na zápasy pro Rögle BK.

Čtvrtfinále

Växjö Lakers (1.) — Luleå HF (10.)

Skellefteå AIK (2.) — Rögle BK (9.)

Färjestad BK (3.) — Frölunda HC (6.)

Örebro HK (4.) — Timrå IK (5.)

Hráčské statistiky play-off

Kanadské bodování 
Toto je průběžné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- 
|1.|| Antti Suomela || IK Oskarshamn || 3 || 2 || 4 || 6 || 2 || +3
|-
|2.|| Patrik Karlkvist || IK Oskarshamn || 3 || 1 || 5 || 6 || 0 || +2
|- 
|3.|| Ahti Oksanen || IK Oskarshamn || 3 || 3 || 2 || 5 || 0 || +3
|- 
|4.|| Konstantin Komarek || Luleå HF || 4 || 0 || 5 || 5 || 2 || +4
|- 
|5.|| Lucas Forsell || Färjestad BK || 2 || 2 || 2 || 4 || 0 || +2
|- 
|6.|| Juhani Tyrväinen || Luleå HF || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 || +3
|- 
|7.|| Justin Glenn Kloos || Leksands IF || 3 || 0 || 4 || 4 || 0 || +1
|- 
|8.|| Brendan Shinnimin || Luleå HF || 5 || 3 || 0 || 3 || 6 || +2
|- 
|9.|| Loui Eriksson || Frölunda HC || 2 || 2 || 1 || 3 || 2 || +3
|- 
|9.|| Lukas Pilö || IK Oskarshamn || 3 || 2 || 1 || 3 || 0 || +2
|- 
|9.|| Joonas Rask || Luleå HF || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 || +1
|}

Hodnocení brankářů 
Toto je průběžné pořadí nejlepších pěti brankářů seřazených podle průměru obdržených branek na zápas. Odchytaných minimálně 40% odehraných minut jejich týmu.

Baráž o udržení

Brynäs IF (13.) — Malmö Redhawks (14.)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky ligy 

Lední hokej v roce 2022
Lední hokej v roce 2023
2022/2023
Sport ve Švédsku v roce 2022
Sport ve Švédsku v roce 2023